Уикипедия на словашки език () е раздел на словашки език в Уикипедия. Проектът започва работа през октомври 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Словашки език
Словашки език